Berufsbildungsgesetz steht für:

 Berufsbildungsgesetz (Deutschland)
 Berufsbildungsgesetz (Schweiz)